Deutschlandhaus kan syfta på: 

Deutschlandhaus (Berlin-Charlottenburg) – en byggnad i Berlin vid Theodor-Heuss-Platz
Deutschlandhaus (Berlin-Kreuzberg) – en byggnad i Berlin på Stresemannstraße
Deutschlandhaus (Essen) – en byggnad i Essen
Deutschlandhaus (Hamburg) – en byggnad i Hamburg